Fandobon steht für:

 Fandobon (N’Dounga), Dorf in der Gemeinde N’Dounga in Niger
 Fandobon (Simiri), Weiler in der Gemeinde Simiri in Niger
 Fandobon (Tondikiwindi), Weiler in der Gemeinde Tondikiwindi in Niger